

Tabela

Najlepsi strzelcy

Wyniki spotkań

Comiesięczne nagrody 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2006 w piłce nożnej
2006 w Anglii
2007 w Anglii
2007 w piłce nożnej